Revard peut désigner :
 le mont Revard, une montagne de France, en Savoie, dans le massif des Bauges ;
 le Revard, une station de sports d'hiver et touristique de France, sur le mont Revard ;
 Savoie Grand Revard, un domaine skiable de France situé sur le mont Revard et intégrant entre autres la station du Revard.